Il doppio  dello  San Diego Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Marija Kirilenko e Zheng Jie erano le campionesse in carica ma solo Zheng ha partecipato, insieme a Elena Bovina, ma è stata eliminata nei quarti di finale.

Květa Peschke e Katarina Srebotnik hanno sconfitto in finale Raquel Kops-Jones e Abigail Spears per 6-0, 6-2.

Teste di serie

 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (quarti di finale)

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (primo turno) 
 Sania Mirza /  Elena Vesnina (primo turno, ritirate)

Tabellone

Note 

San Diego Open 2011